Cremet :

Patronyme 
 Jean Cremet (1892-1973), militant communiste français
 Arnaud Cremet (né en 1973), dessinateur, illustrateur, peintre et sculpteur français

Autre 
 Crémet nantais, spécialité fromagère du pays nantais, en Anjou et dans le Maine
 Crémet d'Anjou, spécialité crémière de la région d'Angers
 Crémet du Cap Blanc Nez, marque commerciale